Rio Ibanez kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Ibáñez, vattendrag, Región de Aisén, 
 Rio Ibañez, kommun, Región de Aisén, Provincia General Carrera, 

Robotskapade Chileförgreningar